Вікос ()

 Вікос — річка в Греції, притока Аооса
 Вікос (каньйон) —  каньйон у національному парку в горах Пінд
 Вікос-Аоос — національний парк на північному заході Греції

Див. також 

 Вік
 Віко